Karel Černý ist der Name folgender Personen:

* Karel Černý (Schauspieler) (Karel Valtr Černý; 1892–1945), tschechischer Schauspieler 
 Karel Černý (Maler) (1910–1960), tschechischer Maler 
 Karel Černý (Fußballspieler) (1910–??), tschechischer Fußballspieler
 Karel Černý (Schriftsteller) (1913–1985), tschechischer Schriftsteller 
 Karel Černý (Szenenbildner) (1922–2014), tschechischer Artdirector und Szenenbildner
 Karel Černý (Musiker) (* um 1940), tschechischer Musiker
 Karel Černý (Politiker) (* 1965), tschechischer Historiker und Politiker 
 Karel Černý (Entomologe) (* um 1970), österreichischer Entomologe